Святий Адріан
 Адріан Нікомедійський — найвідоміший святий.
 Адріан III — папа римський.
 Адріан Кентерберійськийп
 Адріан Ондрусівський — російський святий.
 Адріан Пошехонський — російський святий.